Рэй Милтон Долби (; 18 января 1933, Портленд — 12 сентября 2013, Сан-Франциско) — американский инженер и изобретатель. Вошёл в историю как разработчик системы шумопонижения, получившей его имя. Логотип Dolby значился на миллионах единиц звукозаписывающего оборудования и аудиокассет, производившихся в мире на протяжении нескольких десятилетий.

В 16 лет начал работать в компании Ampex (пионер записи на магнитную ленту), где входил в группу инженеров, сконструировавшую в 1956 году первый видеомагнитофон. После окончания Стэнфордского университета в 1957 году получил стипендию Маршалла для стажировки в Кембриджский университет, где проработал шесть лет, занимаясь длинноволновым рентгеновским излучением и защитив в 1961 диссертацию (Ph.D.) по физике. В 1963—1965 годах научный советник ООН в Индии. Основатель фирмы Dolby Laboratories (1965).

Известен как автор NR Dolby-A/B/C/SR/S, Dolby HX, Dolby’s surround, Dolby 3D, Dolby Atmos, и соавтор Dolby HX Pro.

Награды 
 1979 — Премия Американской киноакадемии за Научно-технические достижения (в категории: За научные и инженерные достижения) — памятная табличка
 1983 — Медаль прогресса (Общество инженеров кино и телевидения)
 1988 — Кольцо Почёта Эдуарда Рейна
 1989 — Премия Американской киноакадемии за Научно-технические достижения (в категории: За заслуги) — статуэтка
 1997 — Национальная медаль США в области технологий и инноваций
 2003 — Прайм-тайм премия «Эмми» — Премия за жизненные достижения
 2010 — Медаль Эдисона
 2012 — Берлинский кинофестиваль — Berlinale Camera

Примечания

Ссылки 
 Remembering Ray Dolby
 

Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Пемброк-колледжа (Кембридж)
Изобретатели США
Награждённые медалью Эдисона
Стипендиаты Маршалла
Dolby Laboratories
Награждённые Национальной медалью США в области технологий и инноваций
Звукорежиссёры США
Звукорежиссёры XX века
Миллиардеры США